Laperrine peut faire référence à :
 François-Henry Laperrine, général français (1860-1920), mort accidentellement dans le Tanezrouft ;
 Djebahia, commune d'Algérie, qui a porté le nom de Laperrine au temps de l'Algérie française, en hommage au précédent.

Voir aussi 
 Tamanrasset, commune d'Algérie, appelée Fort-Laperrine au temps de la colonisation française en hommage à François-Henry Laperrine ;
 Avenue du Général-Laperrine, voie du  de Paris.